Александр Кондрашов:
 Кондрашов, Александр Викторович (род. 1983) — российский блогер и путешественник.
 Кондрашов, Александр Иванович (род. 1954) — российский писатель и журналист, радиоведущий, актёр.
 Кондрашов, Александр Николаевич (род. 1974) — украинский политик, государственный и общественный деятель.